Seznam polkov z zaporedno številko 104.

Seznam 
 Pehotni
 104. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 104. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 104. strelski polk (ZSSR)
 104. pehotni polk (Wehrmacht)
 104. tankovskogrenadirski polk (Wehrmacht)
 104. grenadirski polk (Wehrmacht)
 104. pehotni polk (ZDA)

 Konjeniški
 104. konjeniški polk (ZDA)

 Oklepni/Tankovski
 104. tankovski polk (ZSSR)
 104. oklepni konjeniški polk (ZDA)

 Artilerijski
 104. topniški artilerijski polk (ZSSR)
 104. artilerijski polk (Wehrmacht)

 Inženirski/Pionirski
 104. pionirski polk (Wehrmacht)

 Aviacijski
 104. aviacijski polk (ZDA)

Glej tudi